Fürstin Marie Aglaë Bonaventura Theresia von und zu Liechtenstein, Herzogin von Troppau und Jägerndorf, Gräfin zu Rietberg, geborene Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau (* 14. April 1940 in Prag; † 21. August 2021 in Grabs (SG), Schweiz) war seit dem 30. Juli 1967 die Ehefrau von Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein, dem Staatsoberhaupt des Fürstentums Liechtenstein.

Biografie 

Geboren wurde sie in Prag als Tochter des Grafen Ferdinand Carl Kinsky von Wchinitz und Tettau (1907–1969), der bis 1946 auf Schloss Horaschdowitz ansässig war, und der Gräfin Henriette, geborene Gräfin von Ledebur-Wicheln. Sie ist das vierte von sieben Kindern, ihr ältester Bruder war der Politikwissenschaftler Ferdinand Graf Kinsky (1934–2020). Sie besuchte das Internat und Realgymnasium in der Heimschule Kloster Wald der Benediktinerinnen in Baden-Württemberg, studierte danach an der Akademie für Gebrauchsgraphik und legte ihr Diplom ab. Zwei Sprachaufenthalte in Großbritannien und Frankreich dienten der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse. Anschließend arbeitete sie bis zu ihrer Verlobung im Jahre 1965 als Gebrauchsgraphikerin in einer Druckerei in Dachau. Am 30. Juli 1967 heiratete sie den damaligen Erbprinzen Hans-Adam in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Florin zu Vaduz.   

Sie war Ehrenpräsidentin des Liechtensteinischen Roten Kreuzes und Präsidentin des Vereins für Heilpädagogische Hilfe. Am 18. August 2021 wurde Fürstin Marie infolge eines Schlaganfalls ins Spital von Grabs eingeliefert, wo sie am 21. August 2021 verstarb. Am 28. August 2021 erfolgte die Trauerfeier und Beisetzung in Anwesenheit der Fürstenfamilie und von Vertretern ausländischer Monarchien, unter anderem Königin Sofia von Spanien und Prinzessin Caroline von Hannover, in der Kathedrale St. Florin und der Fürstlichen Gruft zu Vaduz.

Familie 
Aus ihrer Ehe mit Hans Adam II. gingen vier Kinder hervor:
 Erbprinz Alois (* 11. Juni 1968) ist seit 3. Juli 1993 verheiratet mit Sophie Prinzessin in Bayern (* 28. Oktober 1967), Nichte des derzeitigen wittelsbachischen Familienoberhauptes Franz von Bayern. Sie haben vier Kinder: 
 Prinz Joseph Wenzel (* 24. Mai 1995)
 Prinzessin Marie-Caroline (* 17. Oktober 1996)
 Prinz Georg (* 20. April 1999)
 Prinz Nikolaus (* 6. Dezember 2000)
 Prinz Maximilian (* 16. Mai 1969) ist seit 29. Januar 2000 verheiratet mit Angela Brown (* 3. Februar 1958). Sie haben einen Sohn:
 Alfons Constantin Maria (* 18. Mai 2001)
 Prinz Constantin (* 15. März 1972) ist seit 5. Juni 1999 verheiratet mit Gräfin Marie Kálnoky von Kőröspatak (* 16. Juli 1975). Sie haben zwei Söhne und eine Tochter: 
 Moritz Emanuel Maria (* 27. Mai 2003) 
 Ferdinand Hubertus Maria (* 18. Mai 2008)
 Georgina Maximiliana Tatiana Maria (* 23. Juli 2005).
 Prinzessin Tatjana (* 10. April 1973) ist seit 5. Juni 1999 verheiratet mit Philipp von Lattorff (* 25. März 1968). Sie haben sieben Kinder: 
 Lukas Maria (* 13. Mai 2000)
 Elisabeth Marie Angela (* 25. Januar 2002)
 Marie Teresa (* 18. Januar 2004)
 Camilla Maria Katharina (* 14. November 2005)
 Anna Pia Theresia Maria (* 3. August 2007)
 Sophie Katharina Maria (* 30. Oktober 2009)
 Maximilian-Maria (* 17. Dezember 2011)

Vorfahren

Weblinks 

 Eintrag auf der Website des liechtensteinischen Fürstenhauses

Einzelnachweise 

Fürstin (Liechtenstein)
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Kinsky
⚭Marie #Kinsky Von Wchinitz und Tettau
Träger des Groß-Sterns des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich
Träger des fürstlich liechtensteinischen Verdienstordens (Grossstern)
Ehrensenator der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI.
Liechtensteiner
Geboren 1940
Gestorben 2021
Frau